Paragaleus är ett släkte av hajar. Paragaleus ingår i familjen Hemigaleidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråhajartade hajar
Paragaleus

en:Hemigaleidae#Paragaleus